Puebla de Sanabria kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Puebla de Sanabria (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Puebla de Sanabria (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar